|-
| (49301) 1998 VD6||||11 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49302) 1998 VW7||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49303) 1998 VN9||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49304) 1998 VT9||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49305) 1998 VQ13||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49306) 1998 VS13||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49307) 1998 VJ15||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49308) 1998 VV15||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49309) 1998 VB16||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49310) 1998 VD17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49311) 1998 VZ17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49312) 1998 VA18||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49313) 1998 VM18||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49314) 1998 VN19||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49315) 1998 VP21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49316) 1998 VX23||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49317) 1998 VN24||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49318) 1998 VE25||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49319) 1998 VT25||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49320) 1998 VJ26||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49321) 1998 VY28||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49322) 1998 VN29||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49323) 1998 VN30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49324) 1998 VX30||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49325) 1998 VK31||||14 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49326) 1998 VL31||||14 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49327) 1998 VZ33||||11 листопада 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (49328) 1998 VL35||||1 листопада 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49329) 1998 VQ35||||9 листопада 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49330) 1998 VE36||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49331) 1998 VZ37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49332) 1998 VC44||||15 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49333) 1998 VP45||||11 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49334) 1998 VU45||||14 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49335) 1998 VV45||||14 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49336) 1998 VC49||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49337) 1998 VN50||||11 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49338) 1998 VR51||||13 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49339) 1998 VH54||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49340) 1998 WG||1998 WG||16 листопада 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| (49341) 1998 WW2||||17 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (49342) 1998 WE3||||18 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49343) 1998 WH3||||19 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49344) 1998 WC4||||20 листопада 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (49345) 1998 WH4||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (49346) 1998 WK4||||21 листопада 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (49347) 1998 WQ4||||18 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49348) 1998 WO6||||23 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49349) 1998 WW6||||24 листопада 1998||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні,,Патрік Мотл
|-
| 49350 Катінікс (Katheynix)||||27 листопада 1998||Обсерваторія Батон-Руж||Волтер Куні,
|-
| (49351) 1998 WE9||||27 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49352) 1998 WS9||||28 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49353) 1998 WY9||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49354) 1998 WP11||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49355) 1998 WH12||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49356) 1998 WT13||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49357) 1998 WG14||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49358) 1998 WZ14||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49359) 1998 WB15||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49360) 1998 WM15||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49361) 1998 WN15||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49362) 1998 WW16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49363) 1998 WZ16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49364) 1998 WG17||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49365) 1998 WR18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49366) 1998 WY18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49367) 1998 WK19||||23 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49368) 1998 WN19||||23 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49369) 1998 WO19||||23 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49370) 1998 WS21||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49371) 1998 WZ21||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49372) 1998 WL30||||26 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49373) 1998 WO35||||18 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49374) 1998 WD36||||19 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49375) 1998 WW36||||21 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49376) 1998 WB41||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49377) 1998 WP41||||24 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49378) 1998 XU2||||7 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49379) 1998 XF3||||8 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49380) 1998 XU4||||12 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49381) 1998 XX4||||12 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (49382) 1998 XG5||||12 грудня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (49383) 1998 XP6||||8 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 49384 Hubertnaudot||||12 грудня 1998||Бловак||Р. Рой
|-
| (49385) 1998 XA12||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49386) 1998 XH12||||4 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49387) 1998 XH16||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49388) 1998 XR20||||10 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49389) 1998 XS20||||10 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49390) 1998 XO21||||10 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49391) 1998 XH25||||13 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49392) 1998 XD26||||15 грудня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (49393) 1998 XC28||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49394) 1998 XT29||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49395) 1998 XW32||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49396) 1998 XG40||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49397) 1998 XU40||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49398) 1998 XO41||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49399) 1998 XK44||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49400) 1998 XS44||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

49300